

/ 
Ітуруп — спірний острів на півдні Курильських островів.

Ітуруп — аеропорт на о. Ітуруп.